Sagaredzjo (gemeente), een gemeente in Georgië, in de regio (mchare) Kacheti;
 Sagaredzjo (stad), stad en bestuurlijk centrum van deze gemeente;